Miejscowości w Polsce:
 Sięciaszka Druga
 Sięciaszka Pierwsza
 Sięciaszka Trzecia

Linki zewnętrzne